Prachtlibellen (familie), de familie Marcromiidae, een familie van libellen
Prachtlibellen (geslacht), het geslacht Macromia, een geslacht van libellen